Каратума — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Каратума — село в Алакольском районе Алматинской области.
 Каратума — село в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области.

 Каратума (залив) — бывший залив в Аралmском море.